Ohanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen H. Ohanjan (* 1967), armenischer Politiker der Republik Bergkarabach
 Sejran Ohanjan (* 1962), armenischer Politiker, Generaloberst und Verteidigungsminister